Born This Way — другий студійний альбом американської виконавиці Леді Гаги.
 Born This Way — пісня з однойменного альбому Леді Гаги.
 Born This Way — епізод телесеріалу «Хор».